

Introducción

El documental "Más allá del Bigbang" es parte de una serie de documentales, el cual se llama "El Universo".
Este cuenta con 7 temporadas con un total de 78 episodios.
La serie de documentales trata de recopilar las curiosidades y formas en las que nuestro universo de formó y las otras muchas curiosidades de este.
Se incluyen entrevistas con físicos, ingenieros e historiadores que se consideren como relevantes al tema.

Descripción 

Una mirada a billones y billones de años atrás. A lo que comúnmente llamamos el Bigbang.
En este documental veremos que pasó antes del Bigbang y como el universo se forma con el tiempo, y como aún está en proceso de expansión.

Temas

Dioses/naturaleza

Primero se habla sobre como la gente asociaba la naturaleza con los dioses, ya que no tenían control sobre esta.
Los primitivos creaban estructuras para poder entender estos cambios que sufría el universo, estructuras que los acercaba a las curiosidades de este extenso mundo.
El sol era el guía para la gente, su supervivencia dependía de este y la astronomía y la astrología, tomaba un rol muy fuerte en esta gente.
Y debido a la superstición, se tomaron los primeros pasos hacia la observación científica.
Se demuestra que esta gente de la antigüedad, manejaban datos exactos con un margen de error del 10%, medidas como la distancia entre la tierra y el sol, o las medidas de la tierra, etc.

Copérnico

Luego se toca el tema del nacimiento del heliocentrismo, lo cual era una ideología que contradecía las ideas del cristianismo.
Copérnico, plantea esta idea de que el sol es el centro, y que la tierra rotaba en su propio eje, y que no era el cielo el que rotaba, sino nosotros.

Galileo

El nacimiento del telescopio, revolucionó el mundo. Y Galileo mejoró este invento creando uno con 30 aumentos. Con el cual contempló vistas del cielo, donde vio saturno con orejas girantes, y que venus pasaba fases iguales que la luna, lo cual prueba que venus orbita entorno al sol, y que el sol es el centro del sistema solar.

Newton

Newton, luego explica como se movía todo, entre los planetas, a las manzanas. Fue el que abrió la idea de que las matemáticas son el portal hacia el entendimiento del universo.
También observa la gravedad. Lo cual era la soga que mantenía orden en el universo.

Einstein

Considerado el científico más brillante del siglo XX.
1915 modifica su teoría de la relatividad espacial, llamando esta como la teoría de la relatividad general, en la cual plantea la influencia de la gravedad sobre un tejido de espacio/tiempo. 
Y planteaba también, que los objetos podían deformar el espacio tiempo.     
  Por ejemplo el hecho de que se puede observar una estrella que está ubicada detrás del sol.
Luego imagina una fuerza constrante que contrarestaba a la gravedad, la cual crearía el equilibrio que justificaria todo. Pero falla.

Y después se plantea la teoría de que el universo esta y sigue en proceso de expacion. Y también la idea de que existe un inicio en el universo.

Lemaître

  Lee las teorías de Einstein, y teoriza que el universo debió haber iniciado siendo un átomo primigenio, que en algún momento explotó, dándole marcha al universo, formando todo lo que conocemos.

Hubble

En 1925, Hubble vio en su telescopio que nuestro sol, era una estrella entre millones y millones en la vía láctea. 
Plantea la idea de la vela estandart, la cual habla sobre el cálculo de la distancia mediante la intensidad de la luz que se emite.
También estudia el comportamiento de las galaxias y que todas las que nos rodean se están alejando, lo que prueba que el universo se está expandiendo, y también determina una fórmula que determinaba la edad del planeta.

Hoyle

Teoría del estado estable, lo cual defiende un universo estático.
Basándose en el origen de los elementos de la tabla periódica.
"(...) a temperaturas extremas el nitrógeno se funde para formar helio
y este se transforma en otros elementos más pesados. Esta nucleosintesis, la creación de elementos nuevos, se realizaba en el núcleo de las estrellas muy calientes"
O sea que todos los elementos después del helio eran polvo estelar, se habían creado en las estrellas.
  Pero esta teoría no logra justificar el origen del hidrógeno, ni de la mayoría del helio del universo.
Entonces dice que el hidrógeno y el elio siempre estuvieron presentes, el universo estático, el cual no tiene inicio ni fin.

Gamow

Recurre a los átomos al igual que Hoyle, pero plantea que estos elementos se habían creado en los primeros minutos cuando sufio un gran estallido.
Cuando la temperatura era aún más alta que el interior de cualquier estrella.
Ralph Alfred,(alumno de Gamow) plantea que 
"si en realidad el universo había sintetizado los primeros elementos, había tanto hidrógeno como helio lo que encajaba con las teorías y observaciones."
Gamow y sus estudiantes plantean que el calor, la iluminicencia del Bigbang, aún se debería poder detectar a estos tiempos, por lo que se podría medir.
  
La idea de Hoyle, sigue tomando más popularidad, y este es el primero en utilizar el término Bigbang, pero lo utilizaba en un tono más menos burlón.

Wilson y Penzias

Captaron ruido estático, que era radiación muy abundante.
Esta radiación provenía de todas partes, de todos los rincones del espacio.
Lo que corroboraba las teorías de Gamow, Lemaître y Alfred. Que el universo no era eterno.
El Bigbang era el inicio del universo.
"La teoría moderna del Bigbang, es un logro destacado y nos permite configurar una imagen de como era el universo altiguamente, cuando era solo un fragmento de segundo de vida. Y estaba comprimido a una densidad y temperatura enormes. Y partiendo de ese estado denso y primitivo, podemos entender en general como se expandió y genero el universo, como se formaron los primeros átomos en determinado momento. Como en una etapa posterior se formaron las primeras estructuras que configuraron las primeras estrellas, las galaxias y con el tiempo los planetas y las personas."

Desenlace de la teoría

"El universo tenía una temperatura demasiado uniforme"

Allan Wood 
Formula la idea de que el universo procedía de un volumen diminuto, tan diminuto que dentro del volumen, en el pasado, hubo tiempo suficiente para que esos puntos distintos se comunicasen e igualasen su temperatura. Y desde ese momento el universo se expande a mayor velocidad que el de la luz.

"La teoría de la inflación habla de lo que impulso la expansión del Bigbang."
En los primeros momentos de la creación, se plantea que las cuatro fuerzas de la naturaleza, una de ellas siendo la gravedad y el electromagnetismo, estaban unidas y formaban una super fuerza. Y durante el Big bang se forman estas cuatro fuerzas conocidas como :
-Fuerza nuclear débil
-Electromagnetismo
-Gravedad
-Fuerza nuclear fuerte

El 2001, la Nasa lanza un satélite para verificar la verdad sobre la teoría de Wood.
Este experimento consistía en fotografiar el calor fósil residual del Bigbang que Penzias y Wilson habían encontrado.
Con el propósito de tener una imagen de lo que era el universo antes y poder compararlo con el presente universo.
El 2003 reciben las primeras imágenes, cuando solo tenía 380 mil anios.
Con este experimento también se recopilaron datos como la edad, composición, forma y evolución del universo.

Y se comprueba que fracciones de segundos después del Bigbang se formó el universo, el cual era increíblemente pequeño y comprimido. Con las cuatro fuerzas unificadas en una super fuerza, y cuando el universo se expande se separan la gravedad de la super fuerza. y a medida que pasa esto se enfría, y libera un estallido de fuerza, y esta inflación atrapa la uniformidad del universo que fue captada por el satélite WMAP.

"El universo aun tiene menos de un segundo de vida cuando la super fuerza se divide en las distintas fuerzas de la naturaleza."

Información externa 

Documental : Cómo comenzó el universo? con Stephen Hawking

Adjunto la conclusión de este otro documental para apoyar y aportar
con más información de la que se entragaba ya en el primer documental.

El universo debería tener un inicio, no pudo haber existido siempre.
Esta teoría fue no muy bien recibida por los otros científicos, pero si por los religiosos, diciendo que esto era prueba científica de que Dios si existe, ya que se creó en un momento.

Cuando el universo era infimamente pequeño, y alcanzaba temperaturas imposiblemente altas, este luego tuvo un declive en el cual se empezó a expandir y al mismo tiempo enfriar.
En algunas áreas se formaron galaxias, y dentro de estas pequeñas nubes de gas de helio colapsan, formando así las primeras estrellas.

El universo se empieza a llenar de luz y cuando las estrellas ya terminaban de quemar su combustible, explotaban, este fenómeno se llama Supernova.
El cual hacia que se esparciecen nuevos elementos como el oxígeno y el carbono hacia el espacio.
Este polvo de estrellas se extiende y es ahí cuando se forman y aparecen los planetas, incluida la Tierra.

"Tu, yo e incluso mi silla de ruedas estamos hechos de polvo de estrellas"  dice Stephen Hawking.

Esta teoría es muy exitosa, pero no respondía la pregunta # más fundamental.
¿Cómo comienza el Universo?
¿Qué impulsa el Bigbang?

Alan Guth, estaba investigando qué sucedió en los primeros segundos de vida del universo. Guth teoriza que la expansión del universo fue causada por un extraño tipo de materia, que se comportaba muy diferentemente de la materia que conocemos comúnmente.
Esta materia se repele de la otra materia a diferencia de la que nosotros conocemos comúnmente, la cual es la que se atrae a la tierra.
Si el universo hubiese estado repleto de este tipo de materia, toda materia estaría siendo empujada una sobre otra, así formándose repentinamente el universo.
Y rápidamente esta materia, decae es radiación ardiente, creando una bola de fuego la cual llamamos comúnmente como Bigbang.

Hay muchas teorías de lo que pudo haber habido, o lo que no había del todo. Pero para Stephen Hawking, la teoría más atractiva es que el universo fue creado de la nada.
Como si fuese magia.

Enlaces

 - Documental Más allá del Bigbang

 - Documental Cómo comenzó el universo? con Stephen hawking (en español)

 - Entrevista a Martin Rees (en inglés)